Laggaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laggaren, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (16,1 ha)
Laggaren, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn